Турнір проводився уперше. 

Ван Сіньюй та Чжен Сайсай виграли титул, здолавши в фіналі пару Ходзумі Ері / Чжан Шуай з рахунком 6–4, 3–6, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання

Зовнішні посилання
Основна сітка 

Courmayeur Ladies Open - Doubles
2021 в італійському спорті